В одиночному розряді тенісного турніру Nichirei International Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Аманда Кетцер здобула титул, у фіналі перемігши Кіміко Дате 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Габріела Сабатіні (2-ге коло)
  Кіміко Дате (фінал)
  Аманда Кетцер (переможниця)

 Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
 Наоко Савамацу (2-ге коло)
 Жулі Алар (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nichirei International Championships